El nombre de Pedro de Zúñiga puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Pedro de Zúñiga (c. 1383-1453). Conde de Plasencia y Ledesma y señor de Béjar.
 Pedro de Zúñiga y Avellaneda (1448-1492)
 Pedro de Zúñiga y Manrique de Lara (1430-1484)
 Pedro Manrique de Zúñiga (1580​-1622), beato
 Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga (1503–1569)
 Pedro Manso de Zúñiga, obispo de Calahorra entre 1594 y 1612 (tío de Pedro Manso)
 Pedro de Zúñiga y de la Cueva (1560-1631)
 Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens (1602-1647)